Gang Garrison 2 — это инди-игра с открытым исходным кодом, «демейк» игры Team Fortress 2 от корпорации Valve. В отличие от 3D-графики, используемой в Team Fortress 2, здесь все окружение построено в 2D и стилизованно под 8-битную графику, сохраняя при этом его многопользовательскую составляющую. Разработка была начата на TIGSource.com пользователями под никами «mrfredman» и «MedO», другие же пользователи помогали в отдельных моментах разработки. Игра разрабатывалась для участия в конкурсе «Bootleg Demake 2008».

Игровой процесс 
Gang Garrison 2 почти полностью повторяет игровой процесс Team Fortress 2, однако с небольшими поправками на 2D. Игроки выбирают один из девяти различных классов, каждый из которых обладает своими особенностями. Также существует десятый, скрытый класс, получить доступ к которому можно по нажатию кнопки «Q» в экране выбора класса. Названия классов были изменены, а их уникальные способности удалены ввиду технических ограничений игрового движка. Представленные в игре классы: Скаут, Подрывник, Солдат, Паер, Инженер, Снайпер, Медик, Шпион и Хеви. Кроме того, каждый из оригинальных девяти персонажей имеет свои фирменные фразы. Каждый персонаж может быть вооружён только одним оружием и одной способностью.

На данный момент игра имеет пять игровых режимов, а ещё шесть находятся в разработке:
 «Захват флага», где целью выступает портфель с важными данными;
 «Захват точки» — обе команды сражаются за контроль над определённым местоположениями;
 «Генератор» — каждая из команд пытается уничтожить генератор энергии противоположной команды;
 «Арена» — игроки должны уничтожить всех игроков противоположной команды;
 «Царь горы» — контролировать одну контрольную точку в течение установленного времени;
 «Двойной Царь горы» — присутствуют две контрольные точки, а для запуска таймера нужно контролировать обе.
В Gang Garrison 2 также отсутствуют присутствующие в Team Fortress 2 «критические» выстрелы, специальные атаки, которые наносят дополнительный урон. Все матчи проходят на игровых серверах, подключиться к которым можно напрямую или с помощью серверного лобби.

Текущая версия (2.5) имеет поддержку системы плагинов. что, к примеру, позволяет добавить систему голосования за следующую карту.

Разработка 
Разработка игры началась в 2008 году на портале TIGSource.com под названием «Bootleg Demake» пользователями «mrfredman» (дизайн), «MedO» (щ) и «программирование» (музыка). Когда же их игра не победила в конкурсе, было решено сыскать для неё популярность на просторах интернета. После добавления нескольких дополнительных функций, исправления ошибок и балансировки игра была выложена в интернет под свободной лицензией. Версия 2.0 была выпущена 10 февраля 2009 года. Обновление включало в себя новую музыку, карты и настройки, визуальные изменения окружения, режим наблюдателя и внутриигровую коммуникацию. Версия 2.1 вышедшая 3 мая 2009 года, за исключением ещё карт и музыки, включала в себя перенос части мелких способностей героев из Team Fortress 2.

На данный момент игра имеет версию 2.9.0 и все ещё находится в разработке как проект с открытым исходным кодом, который выложен на GitHub, под лицензией Mozilla Public License. Раньше игра имела лицензию GPLv3, однако была перелицензирована.

Отсылки 
В игре присутствуют два скрытых играбельных персонажа (Curly Brace и Quote) которые являются отсылкой к Cave Story, также данные персонажи вооружены Пузырестрелом и Клинком.

Рецензии 

Инди-игры
Игры для Windows
Компьютерные игры 2008 года